Ricarda-Huch-Schule oder Ricarda-Huch-Gymnasium, eine nach der deutschen Schriftstellerin, Dichterin, Philosophin und Historikerin Ricarda Huch benannte Schule, steht für:

 Gymnasium Ricarda-Huch-Schule (Braunschweig)
 Ricarda-Huch-Schule (Dreieich) 
 Ricarda-Huch-Gymnasium (Gelsenkirchen)
 Ricarda-Huch-Gymnasium (Hagen)
 Ricarda-Huch-Schule Hannover
 Ricarda-Huch-Gymnasium (Krefeld)
 Ricarda-Huch-Schule (Kiel)